Altmühl ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Altmühl, Fluss in Bayern, linker Zufluss der Donau in Kelheim, Landkreis Kelheim
 Altmühlbeigraben, linker Auengraben zur Altmühl bei Alesheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Walder Altmühl, rechter Zufluss der Altmühl vor Gunzenhausen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern

Orte:
 Altmühl (Samerberg), Einöde der Gemeinde Samerberg im Landkreis Rosenberg, Bayern
 Altmühl (Selk), Ortsteil der Gemeinde Selk im Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 Altmühl oder Altmüli, Ort der Gemeinde Wittenbach im Wahlkreis St. Gallen, Kanton St. Gallen

Siehe auch:
 Altmühle